Données macroéconomique dans le pays de la zone euro donnes des informations on données macroéconomiques des Pays de la zone euro.

Le plus important données macroéconomiques sont:
 le dette publique / % du PIB;
 le déficit public / % du PIB;
 l'inflation;
 le produit intérieur brut (réelle);
 le taux de chômage.

Chronologie

Année 1998

Année 1999

Année 2000

Année 2001

Année 2002

Année 2003

Année 2004

Année 2005

Année 2006

Année 2007

Année 2008

Année 2009

Année 2010

Année 2011

Sources 
 Fonds monétaire international, Home page - Pays
 Fonds monétaire international, Home page - UEM
 Fonds monétaire international - Dette publique / % du PIB
 Fonds monétaire international - Déficit public / % du PIB
 Fonds monétaire international - Inflation)
 Fonds monétaire international - Produit intérieur brut (réelle)
 Fonds monétaire international - Taux de Chômage

Économie de l'Union européenne